ТОЗ — Тульський збройовий завод (Тульский Оружейный Завод)

Типи рушниць:

 ТОЗ-12
 ТОЗ-8
 ТОЗ-194
 ТОЗ-78
﻿